

Жінки 
 Луріна Наталія Анатоліївна — лікар-кардіолог вищої категорії, полковник медичної служби, заслужений лікар України.

Чоловіки 
 Лурін Анатолій Григорович (* 1945) — військовий лікар, начальник Центрального військово-медичного управління Міністерства оборони України у 1993—1994 роках. Заслужений лікар РРФСР, Заслужений лікар України, генерал-майор медичної служби.
 Лурін Ігор Анатолійович (* 1968) — український військовий лікар, Заслужений лікар України, генерал-майор медичної служби.

Примітки